Пёттеринг () — фамилия немецкого происхождения, известные носители: 
 Пёттеринг, Леннарт (род. 1980) — германский программист, основной автор ряда подсистем Linux.
 Пёттеринг, Ханс Герт (род. 1945) — германский политический деятель, председатель Европарламента (2007—2009).